Декабрьское восстание:

 Восстание декабристов (1825)
 Декабрьское восстание в Москве (1905)
 Декабрьское восстание в Нижнем Новгороде (1905)
 Декабрьское восстание в Мотовилихе (1905)
 Декабрьское восстание в Эстонии (1924)
 Ростовское восстание (1905)